Elkwood bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete Objekte:

 Elkwood (Georgetown, Kentucky), NRHP-ID: 78001395
 Elkwood (Midway, Kentucky), NRHP-ID: 93001527

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elkwood (Alabama), im Madison County
 Elkwood (Virginia), im Culpeper County
 Elkwood Estates, im Cecil County, Maryland